Kryński – polskie nazwisko

 Osoby noszące nazwisko Kryński

 Adam Kryński – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego,
 Andrzej Kryński – strona ujednoznaczniająca
 Jan Kryński – polski artysta rzeźbiarz,
 Kamil Kryński – polski lekkoatleta
 Lech Kryński – polski piłkarz ręczny
 Leon Kryński – polski lekarz chirurg i urolog
 Magnus Kryński – polski publicysta, wydawca i pedagog żydowskiego pochodzenia
 Sławomir Kryński – polski reżyser i scenarzysta
 Stanisław Kryński – strona ujednoznaczniająca
 Stefan Kryński – doktor medycyny, profesor mikrobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 Wacław Kryński – strona ujednoznaczniająca
 Wiesław Kryński – socjolog polski, asystent Floriana Znanieckiego, bibliotekarz
 Zbigniew Kryński – polski aktor
 Zbigniew Belina-Prażmowski-Kryński – oficer lotnictwa WP i urzędnik konsularny.

 Rody szlacheckie
 Kryńscy herbu Kopacz
 Kryńscy herbu Korab
 Kryńscy herbu Pomian
 Kryńscy herbu Przegonia
 Kryńscy herbu Rawicz
 Kryńscy herbu Rogala
 Kryńscy herbu Ślepowron

Zobacz też 
 ,
 Kryńsk